Jannink ist der Name von

 Benjamin Jannink (1815–?), niederländischer Textilfabrikant

 Gerhard Jannink (1873–1938), niederländischer Textilfabrikant
 Jean-Luc Jannink (* 2. Hälfte 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Genetiker
 T.A. Jannink (* 2. Hälfte 20. Jahrhundert), Botaniker